Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Javier Frana 7-5, 6-7(7), 7-6(5).

Teste di serie 

 Bryan Shelton (primo turno)
 Luis Herrera (semifinali)
 Javier Frana (finale)
 Grant Stafford (quarti di finale)

 Alex Antonitsch (semifinali)
 Byron Black (secondo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993